Ратлеџ има више значења:
 Ратлеџ (Џорџија)
 Ратлеџ (Алабама)
 Ратлеџ (Минесота)
 Ратлеџ (Мисури)
 Ратлеџ (Пенсилванија)
 Ратлеџ (Тенеси)